Fulvio Bacchelli (1951- ) : pilote de rallyes italien
 Mario Bacchelli (1893-1951) : peintre italien
 Riccardo Bacchelli (1891-1985) : écrivain italien